Kutter kan syfta på:
 Kutter – ett mindre segelfartyg
 Kutter – ett tvåmastat fiskefartyg i England och Sverige, se Smack (fartyg)
 Kutter (träteknik) – ett verktyg för träbearbetningsmaskiner
 Kutter (karosstillverkare) – en finsk tidigare tillverkare av busskarosser

Se även 
 Kutterspån
 Kuttersmycke